Morte Nera – arma di Guerre stellari
Morte nera – altro nome della peste nera, epidemia scoppiata in Europa alla metà del XIV secolo
Morte nera (svarti dauði) – altro nome del distillato islandese Brennivín